An-jang může být

 An-jang – městská prefektura v provincii Che-nan;
 An-jang (okres) – okres v městské prefektuře An-jang.

Podobný název má

 Anjang – jihokorejské město.

Externí odkazy